Себастијан Стен (; рођен 13. августа 1982. у Констанци) амерички је глумац румунског порекла најпознатији по улози Џејмса „Бакија” Барнса у филмовима Капетан Америка: Први осветник (2011), Капетан Америка: Зимски војник (2014), Капетан Америка: Грађански рат (2016), Осветници: Рат бескраја (2018) и Осветници: Крај игре (2019), као и у серији Фалкон и Зимски војник (2021). Такође је играо споредне улоге у телевизијским серијама Трачара, Краљеви, Једном давно и Политичке животиње.

Филмографија 

|- 
|2004.|| Венчање Тонија и Тине ||-{Tony 'n' Tina's Wedding}-||Џони||
|-
|2005.|| Црвена врата ||-{Red Doors}-||Сајмон||
|-
|2006.|| Архитекта ||-{The Architect}-||Мартин Вотерс||
|-
|2006.|| Завет ћутања ||-{The Covenant}-||Чејс Колинс||
|-
|2007.|| Образовање Чарлија Бенкса ||-{The Education of Charlie Banks}-||Лео||
|-
|2008.|| Рејчел се удаје ||-{Rachel Getting Married}-||Волтер||
|-
|2009.|| Жиголо ||-{Spread}-||Хари||
|-
|2010.|| Џакузи времеплов ||-{Hot Tub Time Machine}-||Блејн||
|-
|2010.|| Црни лабуд ||-{Black Swan}-||Ендру||
|-
|2011.|| Капетан Америка: Први осветник ||-{Captain America: The First Avenger}-||Џејмс „Баки” Барнс||
|-
|2012.|| Нестала ||-{Gone}-||Били||
|-
|2012.|| Приказа ||-{The Apparition}-||Бен||
|-
|2014.|| Капетан Америка: Зимски војник ||-{Captain America: The Winter Soldier}-||Џејмс „Баки” Барнс/Зимски војник||номинација - МТВ филмска награда за најбољу тучу (са Крисом Евансом)
|-
|2015.|| Бронза ||-{The Bronze}-||Ланс Такер||
|-
|2015.|| Антмен ||-{Ant-Man}-||Џејмс „Баки” Барнс/Зимски војник||камео
|-
|2015.|| Рок краљица ||-{Ricki and the Flash}-||Џошуа||
|-
|2015.|| Марсовац: Спасилачка мисија ||-{The Martian}-||др Крис Бек||
|-
|2016.|| Капетан Америка: Грађански рат ||-{Captain America: Civil War}-||Џејмс „Баки” Барнс/Зимски војник||
|-
|2017.|| Логан Лаки ||-{Logan Lucky}-||Дејтон Вајт ||
|-
|2017.|| Ја, Тоња ||-{I, Tonya}-||Џеф Гилоли||
|-
|2017.|| Нисам овде ||-{I'm Not Here}-|| Стив ||
|-
|2018.|| Црни пантер ||-{Black Panther}-||Џејмс „Баки” Барнс/Зимски војник||камео
|-
|2018.|| Осветници: Рат бескраја ||-{Avengers: Infinity War}-||Џејмс „Баки” Барнс/Зимски војник||
|-
|2018.|| Одувек смо живели у замку ||-{We Have Always Lived in the Castle}-||Чарлс Блеквуд||
|-
|2018.|| Последња мера ||-{The Last Full Measure}-||Скот Хафман||
|-
|2018.|| Уништитељ ||-{Destroyer}-||||
|-
|2019.|| Осветници: Крај игре ||-{Avengers: Endgame}-||Џејмс „Баки” Барнс/Зимски војник||
|-
|2020.|| Са ђаволом све време ||-{The Devil All the Time}-||шериф Ли Бодекер||
|-
|2022.|| 355 ||-{The 355}-||Ник Фаулер||
|-
|2022.|| Свеже ||-{Fresh}-||Стив/Брендан||
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге у ТВ серијама
|-
|2003.|| Ред и закон ||-{Law & Order}-||Џастин Кепшо||епизода Sheltered
|-
|2007–2010|| Трачара ||-{Gossip Girl}-||Картер Бејзен||11 епизода
|-
|2009.|| Краљеви ||-{Kings}-||Џонатан "Џек" Бенџамин||12 епизода
|-
|2012.|| Једном давно ||-{Once Upon a Time}-||Луди Шеширџија/Џеферсон||6 епизода
|-
|2012.|| Политичке животиње ||-{Political Animals}-||Томас "Ти Џеј" Хамонд||мини-серија
|-
|2012.|| Лавиринт ||-{Labyrinth}-||Вил Френклин||мини-серија
|-
|2021.|| Фалкон и Зимски војник ||-{The Falcon and the Winter Soldier}-||Џејмс „Баки” Барнс/Зимски војник||
|-
|2021.|| Шта ако...? ||-{What If...?}-||Џејмс „Баки” Барнс/Зимски војник||глас
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1982.
Амерички глумци